Plusieurs lois relatives à la protection des espèces menacées d’extinction :
Endangered Species Act of 1973 des États-Unis,
Endangered Species Act ou Loi sur les espèces menacées d’extinction du Canada.